Смт:
 Ганнівка — Луганська область, Брянківська міська рада
Села:
 Ганнівка — Вінницька область, Липовецький район
 Ганнівка — Вінницька область, Оратівський район
 Ганнівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Ганнівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Ганнівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Ганнівка — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Ганнівка — Донецька область, Покровський район, Добропільська міська громада
 Ганнівка — Донецька область, Волноваський район Мар'їнська міська громада
 Ганнівка — Житомирська область, Звягельський район
 Ганнівка — Житомирська область, Коростенський район
 Ганнівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Ганнівка — Запорізька область, Якимівський район
 Ганнівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Ганнівка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Ганнівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Ганнівська сільська громада
 Ганнівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада
 Ганнівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Великоандрусівська сільська громада
 Ганнівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада
 Ганнівка — Луганська область, Антрацитівський район
 Ганнівка — Луганська область, Старобільський район
 Ганнівка — Миколаївська область, Березанський район
 Ганнівка — Миколаївська область, Братський район
 Ганнівка — Миколаївська область, Новобузький район
 Ганнівка — Одеська область, Болградський район, Бородінська селищна громада
 Ганнівка — Одеська область, Болградський район, Бородінська селищна громада, Ганнівська сільська рада
 Ганнівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Градизька селищна громада
 Ганнівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Козельщинська селищна громада
 Ганнівка — Рівненська область, Рівненський район, Деражненська сільська громада
 Ганнівка — Рівненська область, Рівненський район, Корецька міська громада
 Ганнівка — Харківська область, Близнюківський район
 Ганнівка — Харківська область, Коломацький район
 Ганнівка — Харківська область, Печенізький район
 Ганнівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Ганнівка — Чернігівська область, Носівський район
 Ганнівка — Чернігівська область, Сосницький район

 Ганнівка — колишнє село Сумського району Сумської області (у 1970-х роках приєднане до міста Суми)
 Ганнівка — колишнє село Семенівського району Чернігівської області, зняте з обліку 27 серпня 2005 року
Залізниця:
 Ганнівка — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці

Див. також 
 Ганнівка-Вирівська
 Ганнівка-Тернівська